Sean O'Loughlin (componist) (1972), een Amerikaans componist, dirigent en arrangeur
Sean O'Loughlin (rugbyspeler) (1982), een Brits rugbyspeler